Àtal (general), (335 aC †), general de Filip II de Macedònia.
 Àtal (diàdoc), (~350 aC - 317 aC) general macedoni d'Alexandre el gran.
 Àtal (agrià), (~335 aC †)cap dels agrians.
 Àtal (cap de la infanteria), (~310 aC †) cap de la infanteria d'Alexandre el Gran.
 Àtal de Pèrgam, diversos personatges:
 Àtal I de Pèrgam, rei de Pèrgam del 241 aC al 197 aC.
 Àtal II de Pèrgam Filadelf, rei de Pèrgam del 159 aC al 138 aC.
 Àtal III de Pèrgam Filomètor, rei de Pèrgam del 139 aC al 133 aC.
 Prisc Àtal, emperador romà d'Occident per dues vegades.
 Àtal (filòsof) o Àttal, filòsof estoic.
 Àtal (sofista) o Àttal, sofista.
 Àtal (metge), metge romà
 Àtal (escultor), escultor grec.